Leesburg kan syfta på:

Leesburg, Alabama
Leesburg, Florida
Leesburg, Georgia
Leesburg, Indiana
Leesburg, Ohio
Leesburg, Virginia